Zornitsa peut désigner :

en bulgare (le nom étant écrit Зорница) :
Zornitsa, village de l'obchtina de Sandanski, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Zornitsa, village de l'obchtina de Sredets, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Zornitsa, village de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Zornitsa, village de l'obchtina de Khaskovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Zornitsa, village de l'obchtina de Tchepelare, situé dans l'oblast de Smolyan ;
Zornitsa, village de l'obchtina d'Aksakovo, situé dans l'oblast de Varna.

un prénom féminin : Zornitsa.